Irlbach ist der Name folgender Orte:
 Irlbach, Gemeinde im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Irlbach (Hahnbach), Ortsteil des Marktes Hahnbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Irlbach (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Irlbach (Schwandorf), Ortsteil der Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Irlbach (Thalmassing), Ortsteil der Gemeinde Thalmassing, Landkreis Regensburg, Bayern
 Irlbach (Wenzenbach), Ortsteil der Gemeinde Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Bayern

Irlbach ist der Name folgender Gewässer:
 Irlbach oder Irlachbach, linker Zufluss des Frauendorfer Bachs (zum Inn) bei Irlbach, Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Irlbach (Donau), rechter Zufluss der Donau in Irlbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern 
 Irlbach (Perlbach), rechter Zufluss des Perlbachs (zum Regen) beim Dorf Völling, Markt Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern 
 Irlbach (Pfatter), linker Zufluss der Pfatter (zum Altarm Alte Donau, zur Donau) nach Thalmassing, Landkreis Regensburg, Bayern
 Irlbach (Sandbach), rechter Zufluss des Sandbachs (zur Luhe) gegenüber Albersrieth, Markt Waldthurn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Irlbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach nach Forchheim, Stadt Freystadt, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Irlbach (Zenn), linker Zufluss der Zenn bei der Hölzleinsmühle, Gemarkung Unternzenn, Markt Obernzenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Erlbach
 Hirlbach
 Irlenbach,  rechter Zufluss der Alf nach Darscheid, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Irlgraben
 Irrbach